Image (в переводе с  — «образ») входит в название разных вещей:
 Image Comics — американское издательство комиксов.
 Public Image Ltd. — британская музыкальная группа.
 NAACP Image Award — американская премия.
 Mirror Image — студийный альбом американской рок-группы Blood, Sweat & Tears.
 Image-Line — бельгийская компания-разработчик программного обеспечения.
 Premier Image Technology Corp. — тайваньская компания, специализирующаяся на производстве фотоаппаратов.
 Image Packaging System — кроссплатформенная система управления пакетами
 Raster Image Processor (в переводе с — «обработчик растрового изображения») — часть печатающих устройств

Часто это программы работы с изображениями:
 Image Comparer — условно бесплатная утилита для осуществления поиска дубликатов среди графических файлов.
 FastStone Image Viewer — программа для Microsoft Windows для просмотра изображений.
 Image Uploader — бесплатная программа для Windows с открытым исходным кодом.
 Astronomical Image Processing System

Или работы с дисками и их образами:
 Acronis True Image — программа для резервного копирования и восстановления данных
 Windows Image Acquisition (WIA, иногда называемая Windows Imaging Architecture) — модель драйверов от компании Майкрософт.
 Image Mastering API — интерфейс для записи компакт-дисков

 См. также
 Imagine (значения)
 Образ